Гунча Аманмухаммедовна Мамедова (; ) — туркменский государственный деятель.

Биография 
Родилась в 1973 году в городе Ашхабад. В 1994 году окончила Туркменский национальный институт мировых языков имени Довлетмаммета Азади. По специальности — преподаватель русского языка и литературы.

1994—2006 — лаборант, старший лаборант, преподаватель кафедры современного русского языка Туркменского национального института мировых языков имени Д. Азади.

2006—2007 — секретарь Ашхабадского городского комитета Демократической партии Туркменистана, первый заместитель заведующего отделом организационной и политической работы Политсовета Демпартии Туркменистана.

2007—2010 — заместитель хякима этрапа имени Президента Ниязова города Ашхабад.

2010—2011 — заместитель хякима Марыйского велаята Туркменистана.

2011—2012 — заместитель министра культуры Туркменистана.

18.02.2012 — 04.04.2014 — министр культуры Туркменистана.

Впоследствии назначена генеральным директором центра свадебных торжеств «Дворец счастья».

Министры культуры Туркменистана
Женщины-политики Туркменистана